Fiocco – accessorio, abbigliamento
 Fiocco – ornamento di stoffa o nastro
 Fiocco – vela triangolare
 Fiocco – taglio di carne
 Fiocco di Culatello, o fiocchetto – tipo di salume emiliano
 Giuseppe Fiocco – storico dell'arte italiano
 Pietro Antonio Fiocco – compositore italiano

Pagine correlate 
Fiocchetto
Fiocco di neve (disambigua)

Altri progetti